

Geografia

Austria 
 Brandenberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Brandenberg – szczyt w Alpach Berchtesgadeńskich

Osoby 
 Johannes Brandenberg – szwajcarski malarz
 Paul Brandenberg – szwajcarski polityk